

Onomastica

 Greyson – forma alternativa del nome proprio di persona inglese maschile Grayson

Persone
 Bruce Greyson (...) – psichiatra, psicologo e accademico statunitense
 John Greyson (1960) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico canadese